Існує декілька Базельських договорів:

 Базельський мирний договір (1499)
 Базельський мир — три мирні угоди, які було укладено Французькою республікою у Базелі (1795)
 Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням (1989)